Der Malaysia Grand Prix Gold 2014 im Badminton fand vom 25. bis zum 30. März 2014 in Johor Bahru statt.

Austragungsort 
 Stadium Perbandaran Pasir Gudang, Johor Bahru, Malaysia

Medaillengewinner

Herreneinzel

Setzliste 
  Tanongsak Saensomboonsuk (1. Runde)
  Chong Wei Feng (Halbfinale)
  Chou Tien-chen (Viertelfinale)
  Hsu Jen-hao (1. Runde)
  Xue Song (3. Runde)
  R. M. V. Gurusaidutt (Viertelfinale)
  H. S. Prannoy (3. Runde)
  Sourabh Varma (Finalist)
  Kazumasa Sakai (3. Runde)
  Wei Nan (Viertelfinale)
  Derek Wong Zi Liang (3. Runde)
  Sai Praneeth Bhamidipati (3. Runde)
  Alamsyah Yunus (nicht gestartet)
  Zulfadli Zulkiffli (1. Runde)
  Simon Santoso (Champion)
  Iskandar Zulkarnain Zainuddin (nicht gestartet)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Pai Hsiao-ma (2. Runde)
  Yao Xue (Champion)
  Yui Hashimoto (2. Runde)
  Aprilia Yuswandari (1. Runde)
  Hera Desi Ana Rachmawati (nicht gestartet)
  Kaori Imabeppu (nicht gestartet)
  Arundhati Pantawane (1. Runde)
  Deng Xuan (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Hoon Thien How / Tan Wee Kiong (1. Runde)
  Goh V Shem / Lim Khim Wah (Finalist)
  Markus Fernaldi Gideon / Markis Kido (Halbfinale)
  Zakry Abdul Latif / Fairuzizuan Tazari (1. Runde)
  Li Junhui / Liu Yuchen (1. Runde)
  Fran Kurniawan / Bona Septano (Viertelfinale)
  Liang Jui-wei / Liao Kuan-hao (1. Runde)
  Ow Yao Han / Tan Boon Heong (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Variella Aprilsasi Putri Lejarsari / Vita Marissa (2. Runde)
  Vivian Hoo Kah Mun / Woon Khe Wei (nicht gestartet)
  Shinta Mulia Sari / Yao Lei (Viertelfinale)
  Amelia Alicia Anscelly / Soong Fie Cho (Viertelfinale)
  Huang Yaqiong / Yu Xiaohan (Champion)
  Lee Meng Yean / Lim Yin Loo (Halbfinale)
  Fu Mingtian / Vanessa Neo Yu Yan (2. Runde)
  Prajakta Sawant / Arathi Sara Sunil (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Danny Bawa Chrisnanta / Vanessa Neo Yu Yan (Halbfinale)
  Edi Subaktiar / Gloria Emanuelle Widjaja (Halbfinale)
  Liao Min-chun / Chen Hsiao-huan (2. Runde)
  Fran Kurniawan / Shendy Puspa Irawati (2. Runde)
  Tan Aik Quan / Lim Yin Loo (1. Runde)
  Arun Vishnu / Aparna Balan (1. Runde)
  Zhang Wen / Xiong Mengjing (2. Runde)
  Pranav Chopra / Siki Reddy (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2014
Badmintonwettbewerb in Johor
BWF Grand Prix 2014